Аршиак () — французская фамилия.

 Аршиак, Адольф де Сен-Симон, виконт д’Аршиак (1802—1868) — французский геолог и палеонтолог.
 Д’Аршиак, Оливье, виконт — директор департамента Восточной Европы МВД Франции, в 1835—1837 годах — атташе при французском посольстве в Петербурге, друг и родственник Дантеса, секундант Дантеса на дуэли с А. С. Пушкиным.
 Д’Аршиак, Симон (ум.14.05.1323) — французский кардинал.

Другие значения 
 Аршьяк — коммуна во Франции.